Rouenhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Otto Rouenhoff (1928–2011), deutscher Zahnarzt
 Stefan Rouenhoff (* 1978), deutscher Politiker (CDU), MdB